Böhmcker ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Böhmcker (1899–1942), Justizsenator in Lübeck und Beauftragter der Nationalsozialisten für die Stadt Amsterdam
 Hans Christoph Böhmcker (1870–1956), Rechtsanwalt und Notar 
 Heinrich Böhmcker (1896–1944), NSDAP-Politiker aus der Stadt Eutin, später Bremer Bürgermeister
 Wulf Böhmcker (* 1929), deutscher Forstmann, selbstständiger Berater und Waldbesitzer

Böhmker ist der Familienname folgender Personen:
  Gustav Dietrich August Böhmker (1833–1918), Geheimer Justizrat und Rechtsanwalt